

Шитубек — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Шитубек — село, Темірський район, Актюбинська область